Hawthorne kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hawthorne (Californië)
Hawthorne (Florida)
Hawthorne (Nevada)
Hawthorne (New Jersey)
Hawthorne (New York)

 Hawthorne District - een district in Portland

Hawthorne kan verwijzen naar de volgende personen of personages:
Nathaniel Hawthorne (1804-1864), Amerikaans schrijver
Dahlia Hawthorne, personage in een videospel

Hawthorne kan ook verwijzen naar televisie/film
Hawthorne (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2009